aldehyd krotonowy, CH3CH=CHCHO
 2,3-dihydrofuran, 
 2,5-dihydrofuran,